Двенадцать кораблей и две береговые базы Королевского флота назывались HMS Defiance (). Другие носили это название, когда служили плавучей казармой или тендером той же базы:

 Defiance — 8-пушечный пинас; принимал участие в боях с Армадой в 1588.
 Defiance — 46-пушечный галеон; построен в 1590; перестроен и понижен to 34-пушечного в 1614; продан в 1650.
 Defiance — 10-пушечный корабль; захвачен у парламентариев роялистами в 1652 во время гражданской войны в Англии; затонул в 1652.
 HMS Defiance — 66-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1666; сгорел в результате несчастного случая в 1668.
 HMS Defiance — шлюп; в строю с 1671 по 1678.
 HMS Defiance — 64-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1675; перестроен в 1695; понижен до 4 ранга в 1716; разоружен в 1743; разобран в 1749.
 HMS Defiance — 60-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1744; продан в 1766.
 HMS Defiance — шлюп; спущен на воду в 1766.
 HMS Defiance — 64-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1772; разбился в 1780 у устья реки Саванна.
 HMS Defiance — 74-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1783; использовался как плавучая тюрьма с 1813; разобран в 1817.
 HMS Defiance — 4-пушечная канонерская лодка; закуплена в 1794; продана в 1797.
 HMS Defiance — 91-пушечный винтовой корабль 2 ранга; спущен на воду в 1861. Превращен в минный учебный корабль в 1884; продан в 1931.
 HMS Defiance — минно-торпедная школа Королевского флота, основана в 1884 на корабле 2 ранга HMS Defiance и на последующих кораблях, переименованных в HMS Defiance, включая:
 HMS Defiance — исходный учебный корабль с 1884 по 1931.
 HMS Perseus — HMS Defiance II с 1904 по 1921.
 HMS Spartan — HMS Defiance II с 1921 по 1931.
 HMS Cleopatra — HMS Defiance III с 1922 по 1931.
 HMS Inconstant — HMS Defiance IV с 1922 по 1930 и HMS Defiance II с 1930 по 1956.
 HMS Andromeda — HMS Defiance с 1931 по 1956.
 HMS Vulcan — HMS Defiance III с 1931 по 1955.
Школа переехала на берег в Портсмут в 1955, превратившись в «каменный фрегат»; расформирована в 1959.
 HMS Defiance — база снабжения флота в Девонпорт с 1972 по 1979, и снова с 1981 по 1994, после чего влилась в главную базу. Один корабль переименован в HMS Defiance на время службы плавучей казармой при ней:
 HMS Forth — HMS Defiance с 1972 по 1978.

См. также 
 H.M.S. Defiant — фильм 1962 года
 HMAS Defiance — вымышленный австралийский катер из телесериала Patrol Boat
 USS Defiance — 3 корабля ВМС США
 USS Defiant — вымышленный космический корабль